České dráhy provozují několik řad vozů s označením Bee.
 Vůz Bee243 ČD – vozy velmi podobné vozům B249,
 Vůz Bee246, 240, 238 ČD – vozy určené na vlaky vyšších kategorií,
 Vůz Bee272 ČD – vozy se šesti klasickými oddíly a zbytkem vozu velkoprostorovým,
 Vůz Bee273 ČD – vozy původně označené jako Beer, mají dvoj a trojkupé.